Alfredo Bermúdez de Castro del Río (A Coruña, 1849 - A Coruña, 1920, jurista, advocat i polític gallec
 Alfredo Bermúdez de Castro López-Varela (A Coruña, 1950), matemàtic i professor universitari espanyol
 Fernando Bermúdez de Castro (A Corunya, 1923 - 1999), advocat i escriptor gallec, guanyador del Premi Planeta 1958
 Luis Bermúdez de Castro y Tomás (Madrid, 1864 - 1957), militar i historiador militar espanyol
 José Antonio Bermúdez de Castro Fernández (Lleó,e 1959), polític espanyol del Partit Popular i diputat al Congrés des de 1996
 José María Bermúdez de Castro y Risueño (Madrid, 1952), paleoantropòleg espanyol
 Manuel Bermúdez de Castro y Díez (Cadis, 1811 - Madrid, 1870), economista i polític espanyol, ministre durant el regnat d'Isabel II
 Roberto Bermúdez de Castro Mur (Osca, 1971), polític espanyol, diputat en les Corts d'Aragó i Portaveu del Grup Popular
 Salvador Bermúdez de Castro y O'Lawlor (Madrid, 1863 - 1945), advocat i polític espanyol, ministre d'Estat durant el regnat d'Alfons XIII.